Рано — наречие времени, обозначающее до срока, до назначенного времени, в самом начале временного периода (преждевременно, загодя, заранее)
 Рано (остров) — Остров Вануату
 Рано Рараку (исп. Rano Raraku) — вулкан на острове Пасхи.
 «Рано!» — рассказ Чехова, опубликованный в «Петербургской газете», 1887, № 73, 16 марта, стр. 3, отдел «Летучие заметки»
 Рано (район) — район в округе Тана-Тораджа, Южный Сулавеси, Индонезия.

См. также 
Не путать с
 РОНО, РайОНО — районный отдел народного образования
 рана — повреждение